Фантуцци () — итальянская фамилия. Известные носители:

Фантуцци, Антонио (1510—1550) — итальянский живописец.
Фантуцци, Медардо (1906—1986) — итальянский автоконструктор.